«Blueberry Faygo» — сингл американского рэпера Lil Mosey. Он был выпущен 7 февраля 2020 года на лейблах Interscope Records и Mogul Vision Music. Одновременно вместе с синглом было выпущено переиздание второго студийного альбома Lil Mosey «», на котором появился сингл.

История 
К концу 2019 года количество прослушиваний на Spotify достигло 21 миллиона стримов, прежде чем песня была удалена с платформы. Также «Blueberry Faygo» была изъята с других сайтов, что свидетельствует о том, что песня стала «вирусной» до её официального выхода 7 февраля 2020 года. На сегодняшний момент «Blueberry Faygo» является самой успешной песней Lil Mosey в его дискографии, после того как стала популярна у пользователей приложения TikTok.

В «Blueberry Faygo» можно услышать семпл из песни американского исполнителя  «».

Музыкальное видео 
Официальный клип на песню вышел 26 марта 2020 года. Режиссёром стал Коул Беннетт, на YouTube канале которого состоялся релиз видео. В съемках клипа приняли участие австралийский репер The Kid Laroi и звезды приложения TikTok Эддисон Рэй и Lil Huddy. Музыкальное видео было снято в особняке the Hype House в Лос-Анджелесе, принадлежащем TikTok.

Коммерческий успех 
«Blueberry Faygo» дебютировала на 62 позиции в чарте Billboard Hot 100, так же как и прошлый сингл артиста «», который на тот момент был самым успешным синглом в его дискографии. Позже «Blueberry Faygo» побила этот рекорд, поднявшись на 16 позицию, тем самым Lil Mosey заработал свой первый хит в top 20 чарта Billboard Hot 100.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

История релиза

Примечания 

Синглы Interscope Records
Видеоклипы, снятые Коулом Беннеттом